Gad är ett namn som kan vara såväl förnamn som efternamn. Det har burits av bland andra:

 Gad Rausing
 Dodo Gad
 Emma Gad
 Gottlieb Ernst Clausen Gad
 Harald Gad
Magda Gad
 Marius Gad
 Pablo Gad
 Peter Adolph Gad
 Peter Christian Stenersen Gad
 Peter Urban Gad
 Urban Gad
 Vibeke Gad